Хлопавка — іграшка у вигляді кольорової паперової трубочки, яка, розриваючись, видає різкий звук
 Хлопавка — інструмент, застосовуваний при зйомці кіно- і телефільмів для синхронізації зображення і звука
 Бич-хлопавка — дві з'єднані дощечки.
 Хлопавка — одна з народних назв смілки звичайної
 «Золота хлопавка» — італійська кінопремія.